Дми́трий Бори́сович Поля́нин (30 марта 1980, Пермь, СССР) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Родился в Перми, где и прошёл путь до первого профессионального клуба. Им стал «Амкар», за который сыграл 9 матчей в сезоне 1998, после чего перешёл в другую пермскую команду «Динамо». После четырёх лет выступления за команду, в 2003 году перешёл в КАМАЗ. Перед началом сезона-2007 вернулся во Второй дивизион, подписав контракт с нижегородской «Волгой». В марте 2011 года был отдан в аренду «Нижнему Новгороду». После того, как «Нижний Новгород» был расформирован, вернулся в прежний клуб. В 2016 году после расформирования «Волги» принял решение выступать за «Олимпиец». В 2018 году завершил профессиональную карьеру игрока. Играет за молодёжку «Олимпийца» команду «РЦПФ-Олимпиец-М», выступающую в чемпионате Нижегородской области. Поступил в ВШТ и собирается учиться на тренера по физподготовке.

Скандальный гол 
3 ноября 2010 года «Волга» встречалась с «Нижним Новгородом» в предпоследнем туре первого дивизиона. Для выхода в премьер-лигу «Волге» нужно было не проиграть, и в концовке матча она вела 2:1. На 84-й минуте при острой атаке соперника Полянин побежал к отскочившему в штрафной площади мячу не напрямик, а по широкой дуге, чем позволил «Нижнему Новгороду» забить гол. Сам Полянин огласил две разные причины ошибки: бежать в сторону ему подсказал вратарь; защитника ослепил прожектор. Эпизод вызвал большой резонанс, проверить матч на договорной характер просил даже УЕФА.

Статистика 
По состоянию на 17 августа 2016 года

Личная жизнь 
Женат. Супруга Екатерина — нижегородка. Двое дочерей.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Динамо» Пермь
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»